El término Universidad de Fráncfort puede referirse:

 a la Universidad Johann Wolfgang Goethe, en Fráncfort del Meno, o
 a la Universidad Europea Viadrina, en Fráncfort del Óder.